Het wereldbeker kwalificatietoernooi schaatsen 2019/2020 op de schaats werden van 1 tot en met 3 november 2019 gehouden in de overdekte ijsbaan Thialf in Heerenveen. De wedstrijd is de selectie voor de wereldbeker schaatsen 2019/2020. De top 5 op elke afstand wordt in principe afgevaardigd naar de eerste vier wereldbekerwedstrijden.

Op alle individuele klassieke afstanden (500, 1000, 1500, 3000, 5000 en 10.000 meter) had Nederland op basis van het voorgaande seizoen vijf startplekken verdiend, bij zowel mannen als vrouwen.

Tijdschema

Deelnemers 
Schaatsers kunnen zich kwalificeren voor het wereldbeker kwalificatietoernooi via het wereldbeker kwalificatietoernooi 2018/2019, het NK Afstanden 2019, het eindklassement van de Rabo Holland Cup 2018/2019, de Rabo Rabo Holland Cup 1 2019 (IJsselcup) in Deventer of op basis van tijd. Voor de uitgebreide kwalificatie-eisen en deelnemers zie: Wereldbeker kwalificatietoernooi schaatsen 2019/2020 (plaatsing).

Mannen

500 meter

1000 meter

1500 meter

5000 meter

10.000 meter

Massastart

Vrouwen

500 meter

1000 meter

1500 meter

3000 meter

5000 meter

Massastart 

Langebaanschaatswedstrijd
Langebaanschaatsen in 2020
Schaatsen in Heerenveen